Personen
 Gerónimo de Aguilar (1489-1531), een Spaanse priester en ontdekkingsreiziger
 Franciscus Geronimo (1642-1716), de Apostel van Napels, een Italiaanse geestelijke
 Geronimo (indianenleider) (1829-1909), een Apache indianenleider
 Sante Geronimo Caserio (1873-1894), een Italiaans anarchist
 Sarah Geronimo (1988), een Filipijnse actrice
 Gerónimo Saccardi (1949-2002), een Argentijnse voetballer en trainer
 Gerónimo Rulli (1992), een Argentijns voetballer
 Geronimo Stilton, personage uit een boekenreeks

Plaatsen
 Geronimo (Texas), plaats in Texas
 Geronimo (Oklahoma), een plaats in Oklahoma
 San Geronimo, plaats in California
 San Gerónimo de Guayabal, gemeente in Venezuela

Fauna
 Dicranomyia (Dicranomyia) geronimo, een steltmuggensoort
 Tipula (Trichotipula) geronimo, een langpootmuggensoort
 Coelorinchus geronimo, een vissensoort uit de rattenstaarten familie

Boeken
 Geronimo, een boek van Leon de Winter

Varia
 Operatie Geronimo; zie Dood van Osama bin Laden
 Geronimo (productiehuis), een Vlaams productiehuis voor televisie
 Geronimo (Sheppard), een lied van de band Sheppard

Zie ook 
 Jeronimo (doorverwijspagina)